Франсуа-Родольф де Вейсс ():
 Вейсс, Франсуа-Родольф (1751—1818) — швейцарский военный и политический деятель, писатель и философ.
  (1885—1960) — швейцарский дипломат, генеральный консул Швейцарии в Кёльне.